Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1994 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Szwed Mikael Karlsson.

Ćwierćfinały

Žarnovica (1) 
 15 maja 1994 r. (niedziela),  Žarnovica

Awans: 8+1 do półfinału

Randers (2) 
 15 maja 1995 r. (niedziela),  Randers

Awans: 8+1 do półfinału

Ludwigslust (3) 
 15 maja 1994 r. (niedziela),  Ludwigslust

Awans: 8 do półfinału

Vetlanda (4) 
 28 maja 1994 r. (sobota),  Vetlanda

Awans: 8 do półfinału

Półfinały

Gyula (1) 
 16 lipca 1994 r. (sobota),  Gyula

Awans: 8+1 do finału

Pocking (2) 
 17 lipca 1994 r. (niedziela),  Pocking

Awans: 8+1 do finału

Finał 
 14 sierpnia 1994 r. (niedziela),  Elgane

Bibliografia 
 1994 World Under-21 Final - Elgane 

1994
1994 w sporcie żużlowym